Carrié est un patronyme porté notamment par :

 Édouard Duval-Carrié (1954-), peintre et sculpteur haïtien ;
  (1886-1962), homme politique haïtien ;
 Jean Augustin Carrié de Boissy (1764-1848), général de brigade du Premier Empire ;
  (1864-?), personnalité politique argentine ;
 Gilbert Carrié (1952-), footballeur français ;
 Jean-Michel Carrié (1943-), historien français spécialiste de l'antiquité romaine ;
 Max Carrié (1935-), footballeur français ;
  (1904-1978), historien américain ;
 Stéphane Carrié, scénariste français de télévision et de bande dessinée.